Мартемья́нов — фамилия. Женская форма — Мартемья́нова.

Известные носители:
 Мартемьянов, Андрей Алексеевич (род. 1963) — советский и российский хоккеист.
 Мартемьянов, Валентин Семёнович (1932—1994) — советский и российский правовед, депутат Государственной думы I созыва.
 Мартемьянов, Валерий Александрович (род. 1962) — советский мотогонщик, чемпион СССР и мира по мотогонкам на льду.
 Мартемьянов, Владимир Давыдович (1936—1970) — советский лётчик-спортсмен.
 Мартемьянов, Сергей Борисович (род. 1955) — актёр, народный артист России.
 Мартемьянов, Юрий Семёнович (1930—2003) — российский лингвист и переводчик.
 Мартемьянова, Валентина Аркадьевна (девичья фамилия Орлова; род. 1931) — советская и российская журналистка, писательница, переводчица произведений чешских и словацких авторов.
 Мартемьянова, Наталья (?) — российская футболистка клуба «КАМАЗ».